El término raza puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la raza, cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas;
 a la raza, modo ya en desuso para clasificar a los seres humanos;
 a raza, traducción al español de race, utilizado en el censo de los Estados Unidos;

Arte y ficción 
 a las razas fantásticas, el conjunto de personajes imaginarios o criaturas inteligentes que pueblan los numerosos universos de ficción de la fantasía heroica;
 a Raza, una película dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, con argumento del general Francisco Franco Bahamonde, más tarde reeditada como Espíritu de una raza;

Música 
 a La Raza, una banda peruana de rap alternativo;
 a Danza la Raza, un álbum del grupo de rock fusión peruano La Sarita;

Otros usos 
 a La raza, un concepto humanístico hispano y americano creado para expresar orgullo racial o cultural;
 a La Raza, una estación del Metro de la Ciudad de México;
 a La Raza, una estación del Metrobús de la Ciudad de México;
 a «Razas», nombre de un juego concebido por Javier Rosado para llevar a cabo el llamado «crimen del rol»;
 a raza, una pandilla de Chicago, cuya membresía se otorga exclusivamente a personas de ascendencia mexicana;
 a "¡Viva la Raza!", una frase del luchador Eddie Guerrero, quien solía gritarla antes de las batallas;
 a Raza''', un grupo radiofónico con transmisiones en español, en los Estados Unidos.